Abraham Lake – jezioro w Kanadzie, w prowincji Alberta;
 Abraham Lake – jezioro w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax (45°10′03″N, 62°37′37″W);
 Abraham Lake – dawna nazwa jeziora Newcombes Lake w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax (44°46′51″N, 62°59′10″W);
 Abraham Lake – dawna nazwa jeziora Abrahams Lake w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax (44°45′57″N, 62°59′04″W).